Лупа — река в Краснинском районе Смоленской области России. Правый приток Мереи. Длина 40 км, площадь бассейна 185 км². 

Исток восточнее деревни Суймище неподалёку от границы с Белоруссией. Направление течения: северо-запад. Устье у деревни Самоны. Правый приток: Комаровка (Ректа); левый: Еленка.

Примечания 

Бассейн Днепра
Реки Краснинского района Смоленской области